Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 — загальноосвітній навчальний заклад у місті Черкаси.

Історія 
Школа була відкрита 1975 року.

Директори 
 Кулєшов Вадим Сергійович 1975-1990
 Кучеренко Олександр Михайлович 1990-2001
 Братко В'ячеслав Михайлович 2001-2011
 Кочмар Ольга Анатоліївна з 2011

Школи Черкас
Навчальні заклади, засновані 1975
Загальноосвітні школи України